A lsattr  egy Linux-parancs, amely megmutatja a fájlok attribútumát az ext2 fájlrendszeren.

Használata 
A parancs általános alakja: 
lsattr [ -Radv ] [ fájlok… ]

Opciók 
 -R
Minden könyvtár tartalmát rekurzívan listázza.

-a
Minden könyvtárbeli fájlt listáz, beleértve a `.'-tal kezdődőeket is.

-d
A könyvtárakat a többi fájlhoz hasonlóan listázza ahelyett hogy a tartalmukat listázná.

-v
Kiírja a fájl verziószámát.

Példa kimenetelre egy AIX-n 

# lsattr -El hdisk10
clr_q         yes                Device CLEARS its Queue on error True
location                         Location Label                   True
lun_id        0x3e000000000000   Logical Unit Number ID           False
lun_reset_spt yes                FC Forced Open LUN               True
max_transfer  0x40000            Maximum TRANSFER Size            True
node_name     0x5006048ad52e3f66 FC Node Name                     False
pvid          none               Physical volume identifier       False
q_err         no                 Use QERR bit                     True
q_type        simple             Queue TYPE                       True
queue_depth   16                 Queue DEPTH                      True
reserve_lock  yes                Reserve Device on open           True
rw_timeout    40                 READ/WRITE time out value        True
scsi_id       0xd40018           SCSI ID                          False
start_timeout 180                START UNIT time out value        True
ww_name       0x5006048ad52e3f66 FC World Wide Name               False

Kapcsolódó szócikkek 
 Chattr

Unix-parancsok